Коросо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Коросо, Вашингтон (род. 1998) — эквадорский футболист, нападающий.
 Коросо, Риксон (род. 1981) — эквадорский футболист, вратарь.
 Коросо, Эдди (род. 1994) — эквадорский футболист, полузащитник.